Die Seguros Bolívar Open Cali 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 28. April bis 4. Mai 2014 in Cali stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 26. und 27. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Gonzalo Escobar
 Sergio Galdós
 Ryūsei Makiguchi
 Mathias Bourgue

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Cali